Toponímia:
 Anglaterra:
 Windsor (Anglaterra), localitat del comtat anglès de Berkshire, propera a Londres 
 Castell de Windsor, una de les residències de la monarquia britànica 
 Canadà: Windsor (Ontàrio)
 Estats Units:
 Windsor (Califòrnia)
 Windsor (Carolina del Nord)
 Windsor (Carolina del Sud)
 Windsor (Colorado)
 Windsor (Connecticut)
 Windsor (Illinois), diversos indrets 
 Windsor (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts
 Windsor (Maine)
 Windsor (Missouri)
 Windsor (Nova Hampshire)
 Windsor (Nova York) 
 Windsor (Pennsilvània)
 Windsor (Vermont)
 Windsor (Virgínia)
 Windsor (Wisconsin)
 Windsor Locks, població dels Estats Units a l'estat de Connecticut 
 East Windsor, població dels Estats Units a l'estat de Connecticut 
 New Windsor (Maryland), població dels Estats Units a l'estat de Maryland 
 South Windsor, població dels Estats Units a l'estat de Connecticut 
 View Park-Windsor Hills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 West Windsor, població dels Estats Units a l'estat de Vermont 
 Espanya:
 Teatre Windsor, teatre desaparegut de Barcelona.
 Torre Windsor, gratacels de Madrid que va patir un incendi el febrer del 2005.
 Noblesa:
 Casa de Windsor, dinastia dels reis de la corona britànica.
 Duc de Windsor, títol nobiliari usat per Eduard VIII del Regne Unit
 Miscel·lània: 
Les alegres comares de Windsor, comèdia de William Shakespeare
 Les alegres comares de Windsor (òpera). Òpera de Carl Otto Nicolai basada en l'obra de Shakespeare abans esmentada